Кљајићево (нем. Krnjaja, мађ. Kerény) је насеље у Србији у граду Сомбору у Западнобачком управном округу, и налази се 13 -{km}- од Сомбора, на надморској висини од 88-100 -{m}-. Према попису из 2011. било је 5045 становника.

Географија

Историја 
Археолошка ископавања показују да је на простору атара Кљајићева постојао живот још у неолиту. На простору данашњег села прво помињано насеље је Сент Кирај 1391. године. Под именом Крњаја насеље се први пут помиње 1601. године.

Године 1765. у тадашње насеље су се доселиле прве породице Немаца, те од тада почиње убрзани развој места које мења име у Кернеи. У току 19. века место је насељено претежно немачким становништвом и броји око 3000 душа, те спада у већа насеља тог времена.

Пре Другог светског рата Кљајићево је било занатски развијено село са преко 200 радионица. Данашње име насеље је добило 1949. године по народном хероју Милошу Кљајићу, рођеном у Горњем Сјеничаку на Кордуну, који је погинуо 14. јула 1944. године на Жумберку.

Пред завршетак рата су се иселили Немци, који су до тада чинили већину становништва. Због сарадње са фашистима највећи број Немаца је побегао из места. Крајем 1945. године пристижу први насељеници из Лике, Горског Котара, Жумберка и Кордуна. Насељено је укупно 999 породица са 5.400 чланова.

Плодно земљиште је условило да пољопривреда буде важна привредна града. Уз њу се развија и индустрија.

Демографија 
У насељу Кљајићево живи 4942 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 41,4 година (39,4 код мушкараца и 43,4 код жена). У насељу има 1928 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,12.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Спорт 
У Кљајићеву делује фудбалски клуб „Кордун“, који се такмичи у Meђуопштинској лиги Сомбор. У селу успешно делује и куглачки клуб Кордун који се такмичи у Супер лиги. Постоји и Рукометни клуб Кљајићево.

Референце

Спољашње везе 

 Интернет презентација Кљајићева 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Сомбор
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији